Sowetskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sowetskoje (Saratow), einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow (ehemaliger deutscher Name Mariental)

 von Dörfern:
 Sowetskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Sowetskoje (Republik Altai), in der Republik Altai
 Sowetskoje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Sowetskoje (Dagestan, Babajurt), in der Republik Dagestan, Rajon Babajurt
 Sowetskoje (Dagestan, Chassawjurt), in der Republik Dagestan, Rajon Chassawjurt
 Sowetskoje (Dagestan, Kisljar), in der Republik Dagestan, Rajon Kisljar
 Sowetskoje (Dagestan, Magaramkent), in der Republik Dagestan, Rajon Magaramkent
 Sowetskoje (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Sowetskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Korehlen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Sowetskoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Sowetskoje (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Sowetskoje (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien
 Sowetskoje (Orenburg, Akbulak), in der Oblast Orenburg, Rajon Akbulak
 Sowetskoje (Orenburg, Buguruslan), in der Oblast Orenburg, Rajon Buguruslan
 Sowetskoje (Orenburg, Perwomaiski), in der Oblast Orenburg, Rajon Perwomaiski
 Sowetskoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Sowetskoje (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Sowetskoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Sowetskoje war außerdem der Name:
 der Stadt Selenokumsk in der Region Stawropol von 1963 bis 1965
 der Siedlung städtischen Typs Kaschchatau in der Republik Kabardino-Balkarien von 1944 bis 1991
 des Dorfes und Rajonverwaltungszentrums Kettschenery in der Republik Kalmückien von den 1960er-Jahren bis 1990

Siehe auch:
 Sowetskaja
 Sowetski